Competiția de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964 s-a desfășurat în perioada 27 ianuarie - 9 februarie 1964 la Innsbruck, Austria, în două locuri: la Olympia-Eisstadion și la Messehalle.

Sumar medalii

Clasament pe țări

Medaliați

Turneul

Faza preliminară

Locurile 5-8

Runda finală

Clasament general

Note

Legături externe 

  Ice Hockey, Men la olympedia.org

Sporturi la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964
1964